Песчаное (), село, 
Нестернянский сельский совет,
Волчанский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321684607. Население по переписи 2019 года составляет 15 (7/8 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Песчаное находится на границе с Россией, на расстоянии в 2 км от сёл Нестерное и Шабельное, по селу протекает пересыхающий ручей с несколькими запрудами.

История 
 1695 — дата основания.

Ссылки 
 Песчаное на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Волчанского района